Order Wierności (Afganistan)
 Order Wierności (Albania)
 Order Wierności (Badenia)
 Order Wierności (Dania)
 Order Wierności (Maroko)
 Order Wierności (Toskania)

Zobacz też 
 Order Wiernej Służby (Rumunia)
 Order Wierności i Narodu (Gwinea)
 Order Wierności i Zasługi (Holandia)
 Order Wojskowy Wieży i Miecza, Męstwa, Wierności i Zasługi (Portugalia)